Лейб-гвардии Казачий Его Величества полк — кавалерийский полк русской Императорской Гвардии. Традиционно пополнялся донскими низовыми казаками: казаками с Нижнего Дона (в Атаманском полку служили верховые казаки).

История 

 7 ноября 1796 — Сформирован из казачьего эскадрона гатчинских войск, Донской и Чугуевской придворных казачьих команд, гусарского полка гатчинских войск и лейб-гусарского эскадрона лейб-гвардии Гусарский казачий полк.
 14 ноября 1796 — Полку пожалованы права и преимущества Старой гвардии.
 27 января 1798 — Лейб-гвардии Гусарский казачий полк разделен на лейб-гвардии гусарский и лейб-гвардии казачий полки.
 1799 — Одно из подразделений полка участвовало в высадке десанта в Голландии.
 1805 — В Аустерлицком сражении отбросил кавалерию французов, оказав помощь лейб-гусарам и кавалергардам, прикрывавшим гвардейскую пехоту. В составе арьергарда Багратиона до поздней ночи прикрывал отступление русской пехоты.
 1807 — Участвовал в сражениях при Гутштадте и Фридланде.
 1808—1809 — два эскадрона полка участвовали в русско-шведской войне. При взятии Гельсингфорса отбили у шведов 18 орудий, участвовали в осаде крепости Свеаборг.
 18 мая 1811 — Приписана вновь сформированная Черноморская казачья сотня.

Отечественная война 1812 года и Заграничный поход 

В составе четырёх эскадронов (3 донских и 1 черноморский) полк участвовал в Отечественной войне (1-я Западная армия, I кавалерийский корпус генерал-лейтенанта Ф. П. Уварова).

12 июня полк участвовал в первом бою с французами у переправы на р. Неман. После переправы Наполеона через Неман лейб-казаки прикрывали отступление нашей армии и с 14 по 23 июля сражались без перерыва с наступавшим французским авангардом. 15 июля в сражении под Витебском полк захватил французскую батарею: «лейб-казаки первые ходили несколько раз в атаку. В одной из них отборные донцы налетели на батарею, возле которой стоял Наполеон, и произвели такую тревогу вокруг его, что он остановил на некоторое время свои действия».

Лейб-казаки с доблестью сражались в 2-х дневном сражении под Смоленском и при Валутиной горе.

26 августа полк отличился в Бородинском сражении, участвуя в стремительной атаке Платова и Уварова на левый фланг французов. При отступлении армии к Москве лейб-казаки находились в арьергарде Платова и неоднократно останавливали натиск противника. 2 сентября три эскадрона полка, отрезанные от арьергарда присоединились к отряду генерала Винценгероде, который прикрывал путь к Петербургу. Эскадрон, бывший при графе Орлове-Денисове, остался в главной армии и принимал участие в сражениях при Тарутине, Мароярославце, Вязьме, у Ляхова и при Красном. В конце декабря 1812 полк соединился вместе и расположился в окрестностях Вильно.

После прибытия Императора Александра I полк составил императорский конвой, и сопровождал Государя во всех походах и сражениях 1813—1814 годов.

8 мая 1813 года в бою при Баутцене один из эскадронов был назначен в состав отряда гр. Орлова-Денисова и произвел несколько атак.

4 октября 1813 — полк отличился в Лейпцигской битве, атакой на французских кирасир Латур-Мобура, чем спас от пленения императора Александра I и выручил русскую лёгкую гвардейскую кавалерию, атакованную неприятелем на марше и не успевшую построиться. Награждён Георгиевским штандартом и серебряными трубами.

13 марта 1814 — В сражении при Фер-Шампенуаз сотня полка в составе гвардейской легко-кавалерийской дивизии прорвалась в тыл наступающих войск Мортье и Мармона у деревни Ворефруа, заставив противника отступить, затем участвовала в схватке с французской кавалерией у деревни Ленаре и атаковала каре Мортье и Мармона на высотах Линта. 19 марта 1814 года полк торжественно вступил в Париж и расположился биваком на Елисейских полях. Казаки полка сопровождали Наполеона на о-в Эльба.

В составе полка находился Крымскотатарский эскадрон, в это престижное подразделение офицеров набирали из родовитых крымских мурз и беев.

Им командовали полковник князь Адиль-бей Балатуков, в 1828-1831 - полковник князь Ахмет-бей Хункалов.

1815—1900 

7 апреля 1828 года полк выступил в поход против турок и, перейдя Дунай, участвовал в осаде Варны. 2 эскадрона находились при главной квартире и, составляя конвой императора Николая I, имели горячую стычку с неприятелем 14 июля при селении Мадиру. В 1829 году полк занимал кордонную линию по Днестру вследствие появившейся в Бессарабии чумы и только 8 ноября 1830 возвратился в Петербург.
 В 1831 г. лейб-казаки участвовали в подавлении польского мятежа.
 8 марта 1832 — К полку причислен лейб-гвардии Крымско-Татарский эскадрон (упразднён 10 июня 1863).
 1 июля 1842 — Лейб-гвардии Черноморский эскадрон переформирован в дивизион. Во время войны 1853—1856 г. он находился в составе Балтийского корпуса и содержал наблюдательные посты на южном берегу Финского залива. 2 февраля 1861 года Лейб-гвардии Черноморский дивизион был упразднён, часть его поступила на сформирование Собственного Е. И. В. Конвоя.
 14 августа 1872 г. император Александр II, желая ознаменовать свой приезд на Дон присвоил полку наименование Его Величества.
 14 октября 1874 — Из 1-х дивизионов лейб-гвардии Казачьего и лейб-гвардии Атаманского полков сформирован лейб-гвардии Сводный казачий полк, который 11 мая 1877 года выступил в поход против Турции. 19 июня 1877 — Из 2-х дивизионов лейб-гвардии Казачьего и лейб-гвардии Атаманского полков, прибывших со льготы, был сформирован 2-й лейб-гвардии Сводный казачий полк, который также выступил в поход против Турции. Оба дивизиона принимали участие в боях с турками, а с 28 сентября состояли в конвое при верховном главнокомандующем Великом Князе Николае Николаевиче.
 13 марта 1884 Лейб-гвардии Сводный казачий полк был упразднён и восстановлены лейб-гвардии Казачий Его Величества и лейб-гвардии Атаманский Его Высочества Наследника Цесаревича полки.

Первая мировая и гражданская войны 
 1914—1918 — участвовал в Первой мировой войне.
 4 марта 1917 — Лейб-гвардии Казачий полк.
 Март 1918 — фактическое расформирование полка.
 1918 — заново сформирован в составе Донской армии (Всевеликое Войско донское).
 1919—1920 — действовал в составе Русской армии генерала Врангеля в Крыму.
 Ноябрь 1920 — Лейб-гвардии Казачий дивизион (остров Лемнос).
 1921 — Лейб-гвардии казачий полк.

После окончания Гражданской войны, в 1924 году, было сформировано Объединение Лейб-Гвардии Казачьего Его Величества полка (среди Председателей — генералы Шатилов П. Н., Оприц И. Н., Фарафонов В. И., Поздеев К. Р., а также войсковой старшина Дубенцев Б. Ф., полковник Греков В. Н. и сотник Рудухин А.А. /2 последних не служили в Русской армии/).

Маршем полка был марш Мендельсона, что явилось высочайшей волей Александра II, увидевшего во время Балканской войны, как казаки идут на войну против турок.

Потери полка в борьбе с большевиками за время гражданской войны составили 17 офицеров.

Форма 1914 года

Шифровка на погонах

Мундир 
Мундир (парадный), погоны, шлык, тулья — алый, мундир(повседневный), чекмень, околыш, выпушка тульи — тёмно-синий, эполеты, металлический прибор — серебряный.

Шефы полка 
 07.11.1796 — 24.01.1798 — подполковник (с 08.11.1796 полковник, с 12.11.1796 бригадир, с 28.12.1796 генерал-майор) Кологривов, Андрей Семёнович
 09.11.1800 — 04.01.1801 — генерал от кавалерии Денисов, Фёдор Петрович

Командиры полка 
(Командующий в дореволюционной терминологии означал временно исполняющего обязанности начальника или командира).
 24.01.1798 — 10.03.1799 — генерал-лейтенант (с 06.04.1798 генерал от кавалерии) Денисов, Фёдор Петрович
 10.03.1799 — 11.03.1799 — генерал-майор Орлов, Алексей Петрович
 11.03.1799 — 18.03.1800 — генерал от кавалерии Денисов, Фёдор Петрович
 04.01.1801 — 30.12.1802 — генерал-майор Орлов, Алексей Петрович
 30.12.1802 — 21.07.1808 — полковник (с 24.05.1807 генерал-майор) Чернозубов, Пётр Абрамович
 21.07.1808 — 03.10.1827 — генерал-майор (с 29.01.1811 генерал-адъютант, с 15.09.1813 генерал-лейтенант, с 22.08.1826 генерал от кавалерии) граф Орлов-Денисов, Василий Васильевич
 19.02.1816 — 19.02.1818 — командующий полковник (с 12.12.1816 генерал-майор) Ефремов, Иван Ефремович
 30.08.1825 — 06.12.1827 — командующий генерал-майор Ефремов, Иван Ефремович
 06.12.1827 — 01.01.1833 — генерал-майор (с 25.06.1829 генерал-лейтенант) Ефремов, Иван Ефремович
 01.01.1833 — 10.02.1836 — генерал-майор Николаев, Степан Степанович
 20.10.1833 — 04.10.1837 — командующий генерал-майор Кононов, Александр Николаевич
 04.10.1837 — 04.02.1842 — генерал-майор Кононов, Александр Николаевич
 04.02.1842 — 11.04.1843 — генерал-майор Кузнецов, Михаил Михайлович
 11.04.1843 — 09.09.1848 — генерал-майор Краснов, Иван Иванович
 09.09.1848 — 09.02.1850 — генерал-майор (с 03.04.1849 генерал-лейтенант) Янов, Александр Петрович
 09.02.1850 — 26.08.1856 — генерал-майор Андриянов, Алексей Иванович
 09.09.1856 — 26.02.1872 — полковник (с 30.08.1861 генерал-майор, с 04.10.1863 в Свите Е. И. В.) Шамшев, Иван Иванович
 26.02.1872 — 26.02.1886 — полковник (с 22.07.1872 флигель-адъютант, с 26.02.1878 генерал-майор Свиты Е. И. В.) Жеребков, Алексей Герасимович
 26.02.1886 — 13.04.1889 — генерал-майор Иловайский, Иван Васильевич
 11.05.1889 — 04.02.1893 — генерал-майор Короченцов, Василий Петрович
 04.02.1893 — 24.02.1895 — полковник (с 30.08.1893 генерал-майор) Варламов, Семён Николаевич
 08.03.1895 — 04.03.1899 — полковник (с 06.12.1895 генерал-майор) Новосильцов, Антон Васильевич
 09.04.1899 — 21.04.1902 — генерал-майор Дембский, Константин Варфоломеевич
 28.04.1902 — 18.06.1904 — генерал-майор Бернов, Эммануил Иванович
 30.06.1904 — 10.02.1907 — генерал-майор Родионов, Алексей Викторович
 22.04.1907 — 31.12.1913 — генерал-майор Пономарёв, Георгий Логгинович
 31.12.1913 — 24.01.1915 — генерал-майор (с 23.01.1914 в Свите Е. И. В.) Орлов, Иван Давыдович
 24.01.1915 — 26.12.1915 — флигель-адъютант полковник (с 22.03.1915 генерал-майор свиты Е. И. В) Орлов, Пётр Петрович
 26.12.1915 — 22.09.1917 — полковник (с 10.04.1916 генерал-майор) Греков, Александр Митрофанович
 22.09.1917 — хх.03.1918 — полковник Мишарев, Александр Андреевич
 04.09.1918 — 06.04.1919 — полковник Дьяков, Василий Авраамович
 06.04.1919 — 05.03.1920 — полковник (c хх.10.1919 генерал-майор) Фарафонов, Владимир Иванович
 08.06.1920 — хх.хх.хххх — полковник Поздеев, Константин Ростиславович
 хх.11.1920 — 1921 — генерал-майор Оприц, Илья Николаевич, он же в эмиграции и до смерти (август 1964) был командиром дивизиона Л.Гв. Казачьего полка, воссозданного в России приказом Атамана Федорова Н. В.

Боевые отличия 
 Георгиевский штандарт с Андреевской юбилейной лентой и надписями: «За отличие при поражении и изгнании неприятеля из пределов России в 1812 году и за подвиг, оказанный в сражении при Лейпциге 4-го Октября 1813 года» и «1775-1796-1875»; на ленте: «1775 г. придворные Донская и Чугуевская казачьи команды», «1793 г. казачий полк Гатчинских Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича войск», «1817 г. за отличие при поражении и изгнании неприятеля из пределов России в 1812 году и за подвиг, оказанный в сражении при Лейпциге 4-го Октября 1813 года», «1872 г. Лейб-Гвардии Казачий Его Величества полк»; на банте: «1875 год». Первая надпись пожалована 22.03.1817 г., остальные — 20.04.1875 г. (Выс. гр. от 19.03.1826 г. и 20.04.1875 г.) Штандарт был вывезен по окончании Гражданской войны за рубеж, ныне находится в Лейб-Казачьем музее-собрании под Парижем в Курбевуа.
 22 серебряные трубы с надписью: «За отличия против неприятеля в минувшую кампанию 1813 года» (Выс. пр. от 15.06.1813 г., Выс. гр. от 4.06.1826 г.)
 Знаки на головные уборы с надписями:
 в 1-й, 3-й и 4-й сотнях — «За отличие в Турецкую войну 1877 и 1878 годов»,
 во 2-й сотне — «За Ловчу 5-го Июля 1877 года».

Полковой праздник 
Полковой праздник — 4 октября, день св. Иерофея

Внешний вид 
Полк укомплектовывался бородатыми широкоплечими невысокими шатенами и брюнетами. Общая полковая масть коней — гнедая (у трубачей серая).

Рядовые носили красные полукафтаны и темно-синие шаровары без лампасов. На красном воротнике и обшлагах желтые гвардейские петлицы. Вместо погон — желтые гарусные (шерстяные) эполеты уланского типа. Чепраки и подушки на седлах красные с жёлтой обкладкой.

Музей полка 
Музей полка полностью эвакуировали из Петрограда в 1917 г. и с 1929 г. он находится во французском городе Курбевуа (12-bis, Rue Saint-Guillaume, Courbevoie), под Парижем (часть экспонатов утрачена, часть с конца 1930-х находится в бельгийском музее). Директор музея — Александр Павлович Бобриков, получивший в 2008 году за эту деятельность государственную награду Российской Федерации — медаль Пушкина.

Примечания

Литература 
 История Лейб-гвардии Казачьего его величества полка. — СПб., 1876.— 652 с. на сайте Руниверс в форматах PDF и DjVu
 История лейб-гвардии казачьего Его Величества полка. Сост. офицерами полка. СПб., 1876.
 Хрещатицкий Б. Р. История Лейб-гвардии казачьего Его Величества полка. 1775-1813-1875-1913. Санкт-Петербург : Т-во Р. Голике и А. Вильборг, 1913.
 Оприц И. Н. Лейб-гвардии казачий Е. В. полк в годы революции и гражданской войны 1917—1920. Париж, 1939.
 
 Лейб-казаки: с 1 марта 1936 по 1 марта 1937 г.

Ссылки 

 Александр Подмазо. «ШЕФЫ И КОМАНДИРЫ РЕГУЛЯРНЫХ ПОЛКОВ РУССКОЙ АРМИИ (1796—1855)»
 Константинов П. Ф. Музей Лейб-Гвардии Казачьего Его Величеств
 Музей Лейб-гвардии казачьего Его Величества полка под Парижем (Франция). История и гид-путеводитель
 Император Николай II в форме полка
 «При Павле Первом был основан» — песня Лейб-Гвардии Казачьего полка.

Гвардейские полки Российской империи
Казачьи полки Российской империи